Битва под Козево — сражение Первой мировой войны, произошедшее у с. Козево, Австро-Венгрия (ныне Сколевского района, Львовской области Украина. Расположено в Карпатах на границе Национального парка Сколевские Бескиды.

Козево —' '«ключ Лесистых Карпат», по выражению А. А. Керсновского, стало ареной кровопролитных боёв Первой мировой войны. В ходе Зимнего Карпатского сражения Козево несколько раз проходила из рук в руки. 6—7 февраля 1915 года 2-я австрийская армия под командованием генерала Александра фон Линзингена в ходе наступления австрийско-германских войск, пройдя через три карпатские перевала, ведущие в Галицию, вступила в дефиле (наиболее узкую часть горного прохода) в районе Козево и попала в ловушку русской армии генерала Н. И. Иванова, контролирующей господствующие над селом высотами. Австрийцы в течение дня провели 22 безуспешные штыковые атаки в попытках сбить русских с гребней гор. Австрийцы понесли тяжёлые потери. Непрерывные, почти ежедневные атаки австро-германских войск продолжались на Козево и ближайшие высоты вплоть до начала апреля 1915 года, когда им в ходе «Пасхального сражения» () всё-таки удалось выбить русских с господствующих высот и овладеть селом. В историю Первой мировой войны это противостояние вошло под именем «битвы под Козево»''.

Из воспоминаний участника боёв, А. И. Верховского:Корпус наш… вот уже второй месяц ведет легендарную борьбу на Карпатах, на высотах у Козювки. Лишения и муки, которые приходится переносить нашим полкам, не поддаются никакому описанию. На высотах в 900—1000 метров, обледенелых, покрытых лесом, без дорог и тропинок, они сдерживают натиск противника. В наскоро сколоченных блиндажах и убежищах, без печей и самых элементарных удобств, они переносят суровую горную зиму. Вода и пища находятся под горой; наверх, без дорог, доставить их невозможно, и каждый, чтобы получить свою порцию обеда, должен спуститься и подняться на гору, ростом с версту, по обледенелому кату часто под обстрелом противникаЭта дневниковая запись относилась к . Далее Верховский привёл случай, как батальон 1-го Финляндского стрелкового полка под командованием подполковника Янкевского, в составе 10 офицеров и 800 стрелков, занял позиции на высоте 992 — одной из высот, обступающих Козево. Батальон оборонял высоту в течение двух суток и отбил за это время множество германских атак, находясь всё время под ураганным артиллерийским обстрелом неприятеля. После смены с позиций вернулись командир батальона, один офицер и шестнадцать стрелков; ещё около пятидесяти бойцов с ранами были отправлены в лазарет. Остальные навсегда остались на высоте 992.

В ходе сражения село было полностью сожжено. Оставшиеся в живых жители Козево были переселены в прикаспийские степи.

См. также 
 Карпатская операция
 Взятие горы Маковка

Примечания

Литература 
 The story of the great war. v.3. Battle of Koziowa. Operations in the Bukowina. P.F. Collier and son, 1916 

Сражения по алфавиту
Сражения Первой мировой войны
Сражения России
Сражения Австро-Венгрии
1915 год в России
1910-е годы в Львовской области
Сражения 1915 года
Февраль 1915 года